Peristerona steht für:

 Peristerona (Fluss), Fluss auf der Insel Zypern
 Peristerona (Griechenland), Ortschaft in der Region Zentralmakedonien, Griechenland

Ortschaften auf der Insel Zypern:
 Peristerona (Bezirk Famagusta), de facto in der türkischen Republik Nordzypern
 Peristerona (Bezirk Nikosia), Republik Zypern
 Peristerona (Bezirk Paphos), Republik Zypern